Así soy yo puede referirse a:

 Así soy yo (2003), álbum de David Bustamante, cantante español:
 Así soy yo (2003), canción del álbum Así soy yo de David Bustamante, cantante español.
 Así soy yo (2005), canción del álbum Nuestro amor de RBD, grupo mexicano.
 Así soy yo (2006), álbum de Anaís, cantante dominicana.
 Así soy yo (2006), álbum de Raro, banda uruguaya.
Variantes
 Así soy (2004), álbum de Óscar D'León (:w:en).
 Soy así (1987), álbum de José José.
 Soy así (1987), canción del álbum Soy así de José José (:w:en).
 Soy yo (2002), álbum de Marta Sánchez.
 Soy yo (2002), canción del álbum Soy yo de Marta Sánchez.
 Yo soy, desambiguación.